Тасева е женската форма на българското фамилно име Тасев. Може да се отнася за някое от следните лица.
 Мара Тасева (1900 – 1942), комунистка от Попово, първата в Царство България, осъдена на смърт и обесена в Шуменския затвор за комунистическа дейност
 Ирина Тасева (1910 – 1990), драматична актриса
 Леда Тасева (1926 – 1989), драматична актриса
 Калина Тасева (р. 1927), художничка
 Венера Тасева (р. 1949), научен секретар на ИО в Кюстендил
 Катрин Тасева (р. 1997), художествена гимнастичка от Самоков

Вижте също 
 Тасеева – река в Русия

Източници 

Български фамилни имена